Jasper le pingouin (Jasper) est une série télévisée d'animation franco-allemande en 26 épisodes de 5 minutes, réalisée par Udo Beissel et Frédéric Mège, et produite par Millimages. Elle est diffusée à partir du  sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous, puis sur Playhouse Disney.

La version en français de cette série fait une erreur d'identification zoologique assez fréquente : dans les épisodes et à l'évidence, Jasper ainsi que les autres oiseaux de même apparence de son entourage sont des manchots  et non, comme le prétendent le titre et la bande son francophone, des pingouins . Il est à noter que le titre en allemand  Jasper, der Pinguin est quant à lui juste : le mot pinguin étant un faux-ami désignant dans cette langue non le pingouin, mais bien le manchot.

Synopsis 

Un curieux pingouin nommé Jasper dérive un jour vers la mer sur une banquise pour explorer le monde. Arrivé dans un port d'une petite ville, il rencontre une petite fille nommée Emma. Dès lors, Jasper vit dans la réserve d'un magasin. Comme Jasper n'a aucune expérience de la vie en ville, il est toujours en butte à des problèmes, qu'il résout avec l'aide d'Emma et d'autres habitants de la ville.

Fiche technique 
 Titre original : Jasper
 Titre français : Jasper le Pingouin
 Réalisation : Udo Beissel, Frédéric Mège
 Scénaristes : Eckart Fingberg, Michaël Madel, Udo Beissel
 Sociétés de production : Millimages, Toons 'N' Tales, WDR, France 5
 Pays : , 
 Langue : français
 Nombre d'épisodes : 26 (1 saison)
 Durée : 24 minutes (2x12)
 Dates de première diffusion :
  : 
  :  sur France 5

Personnages 
 Jasper : est un pingouin, il est compagnon d'Emma.
 Emma : est une petite fille de 9 ans. Elle porte une robe rouge, elle est en compagnie de Jasper.

Distribution 
 Christophe Lemoine : Jasper
 Barbara Beretta : Emma
 Daniel Beretta / Claude Lombard : voix additionnelles

Direction artistique de Daniel Beretta.

Épisodes

Liens externes 
 

Manchot de fiction
Série télévisée créée en 2003
Série télévisée française des années 2000
Série télévisée allemande des années 2000
Série télévisée pour la jeunesse